Die Grenze zwischen Belgien und der Niederlande hat eine Länge von 478 Kilometern. Sie entstand de facto, als am 4. Oktober 1830 die Unabhängigkeit Belgiens ausgerufen wurde. In der Londoner Konferenz (1838–1839), die am 19. April 1839 mit der Unterzeichnung des Vertrags von London endete, wurde der Grenzverlauf noch nicht festgelegt. 
Am 5. November 1842 wurde Den Haag ein Grenzvertrag unterschrieben. Im Vertrag von Maastricht vom 8. August 1843 wurden auf Karten im Maßstab 1:10.000 (teils sogar 1:2500) Grenzverläufe detailliert festgelegt. Grenzmarkierungen aus Gusseisen wurden aufgestellt mit den Nummern von 1 bis 369.
 Grenzstein Nummer 1 steht auf dem Vaalser Berg; der Grenzstein mit der Nummer 369 steht an der Nordsee.

Nachdem am Beginn des Ersten Weltkriegs deutsche Truppen in das neutrale Belgien eingefallen waren, errichteten sie 1915 an der belgisch-niederländischen Grenze einen 300 Kilometer langen Elektrozaun, amtsdeutsch Grenzhochspannungshindernis. 
Er war bis 1918 in Betrieb.

Gemeinden an der Staatsgrenze (von West nach Ost)

Weblinks

Einzelnachweise